Torben Johansen
 Torben Johansen (fodboldspiller) (1957–2012), dansk fodboldspiller
 Torben Johansen (musiker) (født 1963), dansk musiker